Tévéfilmsorozatok
 A bűvös körhinta, 1963-as francia–angol bábfilmsorozat.
 A bűvös körhinta, 2007-es francia–angol 3D-s számítógépes animációs sorozat.

Mozifilm
 A bűvös körhinta, 2005-ös francia–angol 3D-s számítógépes animációs film.